Joke steht für:

 Joke (Vorname), weiblicher Vorname 
 Joke FM, deutscher Hörfunksender
 Joke Cove, Bucht an der Nordküste von Südgeorgien

Siehe auch:

 Choke